Aeckerlein ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Gustav Aeckerlein (1832–1886), deutscher Architekt, u. a. in Leipzig
 Gustav Aeckerlein (1878–1965), deutscher Physiker und Hochschullehrer an der Bergakademie Freiberg.